Zrinski Brđani naselje su u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Dvor, Sisačko-moslavačka županija. Na popisu stanovništva 1900. godine zabilježeni su kao Brđani, od 1910. do 1931. kao Zrinski Brđani, a od 1948. do 1991. bili su poznati kao Brđani Šamarički.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 66 stanovnika te 37 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji